La Treća hrvatska nogometna liga 2017-18, conosciuta anche come 3.HNL 2017-18, è la 27ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato.

Visto l'allargamento della 2. liga da 12 a 16 squadre, vengono promosse le vincitrici dei 3 gironi più le seconde classificate dei gironi Ovest ed Est, mentre la seconda del girone Sud disputa uno spareggio contro la penultima della Druga liga 2017-18. Fermo restando che per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 4 posti della classifica finale ed essere in regola con i 5 parametri richiesti (risultato sportivo, infrastrutture, personale amministrativo e professionale, legale e finanziario).

Girone Ovest

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL
      Retrocessa nella divisione inferiore

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario 
 Udarnik/Kurilovec: ha giocato l'andata come Udarnik ed il ritorno come Kurilovec.

Girone Est

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL
      Retrocessa nella divisione inferiore

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Girone Sud

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 2. HNL
      Retrocessa nella divisione inferiore

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2017-18
Druga Liga 2017-18
Hrvatski nogometni kup 2017-2018

Collegamenti esterni 

2017
Calcio nel 2017
Calcio nel 2018